Moho o discontinuità di Mohorovičić – zona che separa la crosta terrestre dal mantello
 Moho – motore grafico
 Moho – capoluogo della provincia di Moho (Perù)
 Moho – genere di uccelli estinti originari delle Hawaii.
 Moho – pianeta immaginario presente nel videogioco Kerbal Space Program